Garat – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Anne-Marie Garat – scrittrice francese
 Dominique-Joseph Garat – scrittore e politico francese
 Juan Pablo Garat – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Pierre-Jean Garat – cantante francese